Бреб'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 34 км на південь від Лілля, 19 км на схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1946 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4968,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Бреб'єр 
 Бреб'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бреб'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале